Embassy World Snooker Championship 1999 (Mistrzostwa świata w snookerze) odbyły się w dniach 17 kwietnia - 3 maja 1999 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Szkot Stephen Hendry, pokonując w finale Walijczyka Marka Williamsa 18−11. Dla Hendry'ego był to siódmy tytuł snookerowego mistrza świata w karierze.

Nagrody 

 Zwycięzca: £230,000
 II miejsce: £135,000
 Półfinalista: £68,000
 Ćwierćfinalista: £34,000
 Ostatnia 16: £18,350
 Ostatnia 32: £12,500
 Ostatnia 48: £9,250
 Ostatnia 64: £6,000
 Ostatnia 96: £3,700
 Ostatnia 134: £300

 Najwyższy break kwalifikacji : £2,000
 Najwyższy break fazy zasadniczej turnieju : £20,000

 Maksymalny break w fazie zasadniczej turnieju: £147,000

 Łączna pula nagród: £1,148,000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Ronnie O’Sullivan podczas meczu półfinałowego przeciwko Stephenowi Hendry'emu podjął atak na breaka maksymalnego. Spudłował jednak na przedostatniej (różowej) bili do środkowej kieszeni i zakończył breaka na 134 punktach.
 Dominic Dale podczas meczu pierwszej rundy przeciwko Nigelowi Bondowi, w jednym z frame'ów zdobył 167 punktów. Stało się tak w wyniku zsumowania 44 punktów po faulach przeciwnika, oraz ponad stupunktowego breaka wbitego przez samego Dale'a. Jest to najwyższy wynik osiągnięty w snookerowej partii przez zawodnika biorąc pod uwagę wszystkie rankingowe turnieje snookerowe.
 Stephen Hendry po raz siódmy został snookerowym mistrzem świata, co jest rekordem w nowej erze snookera. Poprzedni rekord należał do Raya Reardona i Steve'a Davisa, którzy po ten tytuł sięgali sześciokrotnie. W klasyfikacji wszech czasów ustępuje miejsca tylko Joe Davisowi, który zdobył ten tytuł piętnaście razy. Hendry wszystkie tytuły mistrza świata zdobywał w latach 90., podczas gdy Davis swoje mistrzostwa wygrywał w latach 80., a Reardon w latach 70.
 Podczas tych mistrzostw świata zawodnicy wbili 53 breaki stupunktowe. Najwyższy break w turnieju to 142 punkty Johna Higginsa.

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1999 w sporcie
1999 w Anglii